Алекса́ндр Алекса́ндрович Салтыко́в:
 Салтыков, Александр Александрович (1865—не ранее 1920) — член Государственного совета по выборам, последний тамбовский губернатор.
 Салтыков, Александр Александрович (1872—1940) — философ, историк русской культуры, публицист и поэт-«младосимволист».
 Салтыков, Александр Александрович (род. 1941) — протоиерей, декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского православного университета.